Артефакт ( – изкуствено направен; от arte – изкуствено, и factus – направен) е най-общо всеки изкуствено създаден предмет, продукт на човешка дейност.

Може да се отнася най-често за археологически, социален или културен артефакт.

В археологията това е предмет, изработен от хора, който след значителен период от време бива открит при археологически разкопки.

Социален артефакт е обикновено продукт на определена група от хора, отразяващ тяхното поведение. Елементарен пример за социален артефакт е документът.

Културен артефакт е предмет, изработен от хора, който е виден представител на дадена култура или течение. Пример за артефакт на модерната култура са телевизорът и компютърът.

Среща се и в други области – фентъзи, компютърни ролеви игри, информатика, научни изследвания, управление на проекти.

Източници 

Археология
Културология
Наука
Информатика
Управление на проекти